

Geografia 
 Mandel – comune della Renania-Palatinato, in Germania

Persone 
 Alon Mandel (1988) – nuotatore israeliano
 Eduard Mandel (1810-1882) – incisore tedesco
 Emily St. John Mandel (1979) – scrittrice canadese 
 Ernest Mandel (1923-1995) – economista, politologo e politico belga
 Fred Mandel, propr. Frederick Lawrence Mandel (1953) – tastierista e chitarrista canadese
 Gabriele Mandel (1924-2010) – islamista, storico dell'arte, psicologo, psicoterapeuta, medico, artista, archeologo e traduttore italiano
 Howie Mandel (1955) – conduttore televisivo e attore canadese
 Jean-Louis Mandel (1946) – genetista e docente francese
 Johnny Mandel (1925-2020) – compositore e arrangiatore statunitense
 Julian Mandel (1872-1935) – fotografo francese
 Maria Mandel o Maria Mandl, detta "La bestia di Auschwitz", (1912-1948) – militare austriaca delle SS
 Mike Mandel (1950) – artista e fotografo statunitense
 Roberto Mandel (1895-1963) – storico, scrittore, poeta e accademico italiano
 Ronald Mandel Lott (1959) – ex giocatore di football americano statunitense
 Tommy Mandel (1949) – tastierista statunitense

Pagine correlate 
Mendel